Nazwisko Munk może odnosić się do:
 Andrzej Munk (1920-1961), polski reżyser
 Eduard Munk (1803-1871), niemiecki filolog
 Hermann Munk (1839-1912), niemiecki fizjolog
 Immanuel Munk (1852-1900), niemiecki fizjolog
 Jens Munk (1579-1628), duński polarnik
 Kaj Munk (1898-1944), duński dramatopisarz
 Kirsten Munk (1598-1658)
 Michael Max Munk (1890-1986)
 Peter Munk (ur. 1927), węgierski przedsiębiorca i filantrop
 Salomon Munk (1803-1867), francuski orientalista
 Walter Heinrich Munk (1917-2019), oceanograf
 Walter Munk (1895-1920)